Земляний Петро Авксентійович (26.12.1900—?) — український державний діяч.
 Земляний Микола Петрович (нар. 14.02.1926) — український радянський партійний діяч.